Antonino Colajanni – antropologo e docente italiano
Benedetto Colajanni – ingegnere e docente italiano, nipote di Napoleone Colajanni (1847)
Federico Colajanni – politico italiano
Letizia Colajanni – politico e sindacalista italiana
Luigi Alberto Colajanni – politico italiano, figlio di Pompeo
Napoleone Colajanni (1847-1921) – saggista e politico italiano
Napoleone Colajanni (1926-2005) – politico italiano, nipote di Napoleone Colajanni (1847)
Pompeo Colajanni – partigiano e politico italiano

Pagine correlate 
Colaianni